Il Colli di Conegliano Torchiato di Fregona è un vino passito a DOCG prodotto in Veneto.

Zona di produzione 
Comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Fregona, Sarmede e Cappella Maggiore della provincia di Treviso

La maggior parte dei produttori di questo vino erano riuniti in un Consorzio volontario di tutela della qualità del vino ora trasformato in Cooperativa che si occupa anche di coordinare le attività di promozione nelle diverse manifestazioni che lo ospitano.

Vitigni con cui è consentito produrlo 
Glera: 30.0% -  45.0%
Verdiso: 20.0% -  45.0%
Boschera: 25.0% -  40.0%
Altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso: massimo 15%.

Tecniche produttive 
Sono da considerarsi inadatti i vigneti a fondo valle.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità non inferiore ai  ceppi/ettaro.

Sono consentite solo forme di allevamento a controspalliera.

L'appassimento delle uve non deve essere in ogni caso inferiore alle 150 giornate dalla vendemmia.

I grappoli vengono selezionati e staccati maturi dai vigneti. Successivamente vengono appesi uno per uno a delle cordicelle o stesi su graticci in ambienti asciutti e ben arieggiati, con la cura di rimuovere gli acini rotti o ricoperti da muffe indesiderate. Vengono quindi lasciati appassire per una durata di qualche mese in base alla densità zuccherina che si vuole ottenere (approssimativamente fino a primavera). Durante la settimana di Pasqua si procede a diraspare i grappoli a mano che vengono pigiati sofficemente con torchi manuali con una resa non superiore al 25%. Il mosto ottenuto è posto a maturare in piccole botti di legno o in recipienti di vetro.

Le uve appassite non possono essere pigiate in data anteriore al 1º febbraio successivo alla vendemmia;

Tutte le operazioni di vinificazione e imbottigliamento debbono essere effettuate nella zona DOCG ma sono ammesse deroghe.

Richiede un invecchiamento minimo di 24 mesi di cui almeno 5 in bottiglia a partire dal 1º novembre dell'anno della vendemmia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo dorato intenso;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: da secco a dolce, di corpo, persistente;
acidità volatile massima: 40,0 meq/l.

Abbinamenti consigliati 
Essendo un vino forte e delicato allo stesso tempo, può accompagnare biscotteria e piccola pasticceria,in particolare ottimo l'abbinamento con le cartellate baresi con vincotto. ma anche foie gras e formaggi erborinati.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Treviso  (1993/94)  15,0  
Treviso  (1994/95)  72,82  
Treviso  (1995/96)  100,87  
Treviso  (1996/97)  144,05

Note

Voci correlate 
Vino
Vini del Veneto
DOCG
Colli di Conegliano
Fregona
Grotte del Caglieron

Collegamenti esterni

Vini del Veneto
Vini DOCG della provincia di Treviso
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Glera
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Verdiso
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Boschera